O Santa Fé Futebol Clube foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Santa Fé do Sul, no estado de São Paulo. Fundado em 8 de março de 1966, suas cores eram azul, amarelo e branco. Teve 15 participações no Campeonato Paulista de Futebol. Em 1995, desativou seu departamento de futebol profissional e não mais retornou.

Participações em estaduais 
 Segunda Divisão (atual A2) – 06 (seis)
1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987
 Terceira Divisão (atual A3) – 08 (oito)
1969 - 1970 - 1980 - 1981 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991
 Quarta Divisão (atual Série B) – 01 (uma)
1994

Santa Fé do Sul
Clubes de futebol fundados em 1966
Fundações em São Paulo em 1966
Clubes de futebol de São Paulo (estado)